Müller-Navarra ist der Familienname von:

 Dörthe Müller-Navarra, deutsche Limnologin
 Sylvin Müller-Navarra (auch Sylvin H. Müller-Navarra),  deutscher Wissenschaftsgeschichtler und Ozeanograph